Leugny (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Leugny (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes